Гарсија Рамирез од Наваре (1110 - Estella-Lizarra, 21. новембар 1150) је био краљ Памплоне из династије Хименез. Био је син Рамира Санчеза и Кристине Родригез.

Породично стабло 

Умрли 1150.
Династија Хименез